Сергей Адамович:
 Адамович, Сергей Викентьевич (род. 1978) — белорусский футболист.
 Адамович, Сергей Фадеевич (1922—1998) — советский художник. Примечания